Esistono più comuni francesi con questo nome

 Sailly – Alta Marna
 Sailly – Ardenne
 Sailly – Saona e Loira
 Sailly – Yvelines
ru:Сайи